Bozkurt is een Turks district in de provincie Kastamonu en telt 8.332 inwoners (2012). Het district heeft een oppervlakte van 286 km². Hoofdplaats is Bozkurt.

De bevolkingsontwikkeling van het district is weergegeven in onderstaande tabel.

District van Turkije
Kastamonu